Entre 6 e 10 de fevereiro de 1980 foi realizada a 15ª edição da Taça Brasil, tendo a cidade de São Paulo como sede e os jogos realizados no Ginásio do Ibirapuera. A Francana se sagrou campeã. Inicialmente era prevista a participação de oito clubes, mas o paulista Sirio, bi-campeão das duas edições anteriores do torneio, não aceitou participar da competição.

Participantes

Tabela

Grupo A 

O  desistiu de participar da competição.

 Jogos

 Classificação

Grupo B 
 Jogos

 Classificação

Semifinais

Disputa pela 3ª colocação

Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil
 FIBA Liga das Américas

Ligações externas 
Site Oficial da LNB
Fantasy Basketeria (Game do NBB)

1980
Basquetebol de 1980 no Brasil